Dedekind puede referirse a:

 Richard Dedekind (1831–1916), matemático alemán;
 Cortes de Dedekind;
 Función zeta de Dedekind;
 Número de Dedekind.